C3 puede hacer referencia a:

 El Anime ecchi y gore C³ (C-Cube o CubexCursedxCurious).
 Un vehículo de la marca francesa Citroën, el Citroën C3.
 El Cierva C.3, tercer autogiro construido por Juan de la Cierva y Codorníu.
 El C-3, un submarino español.
 Los tipo C3, un tipo de submarinos japoneses de carga, operativos durante la Segunda Guerra Mundial. 
 El término Construcción cooperativa de conocimientos, referido al conocimiento creado a partir de una red de personas que trabajan en forma mancomunada con fines en común.
 C3, una proteína del sistema del complemento.
 El haplogrupo C3, un haplogrupo del ADN del cromosoma Y humano.
 La tercera vértebra cervical (C3).
 El tercer nervio espinal cervical (C3).
 El C-3, un explosivo plástico.